Мгинский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая с 1927 по 1960 годы.

Административными центрами района были — рабочий посёлок Мга и село Путилово.

Площадь территории — 2423 км² (по данным 1928 года). Население — 67 740 человек (1959 год; 37 070 чел. в 1926 году, 82 707 чел. в 1939 году, 17 896 чел. в 1945 году; 41128 чел. в 1949 году).

Образование района 
Мгинский район образован 1 августа 1927 года одновременно с образованием Ленинградской области. В состав района были включены следующие административные единицы упразднённой одновременно Ленинградской губернии:

а) из Ленинградского уезда:
 Мгинская волость полностью (24 сельсовета);

б) из Волховского уезда:
 из Шумской волости — 14 сельсоветов.

Первоначально Мгинский район был включён в состав Ленинградского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) район был подчинён непосредственно областным органам.

Административное деление 
На момент образования района в его состав входили 38 сельсоветов. После укрупнения, проведённого в 1928 году, их количество уменьшилось до 25:
 Анненский
 Берёзовский
 Васильковский
 Влойский
 Выставский
 Гавсарский
 Горский
 Кобонский
 Лавровский
 Лезьенский
 Липский
 Марковский (национальный финский)
 Марьинский
 Мгинский
 Назийский
 Низовский
 Поречский
 Путиловский
 Ратницкий
 Рындельский
 Сассарский
 Синявинский
 Турышкинский
 Черновский
 Шумский

Постановлением Президиума ВЦИК от 20 апреля 1930 года населённый пункт Синявино отнесён к категории рабочих посёлков.

Постановлением Президиума ВЦИК от 30 сентября 1930 года центр Мгинского района был перенесён с железнодорожной станции Мга в село Путилово, а район переименован в Путиловский, однако уже 30 сентября 1931 года это постановление было отменено.

Постановлением Президиума ВЦИК от 27 сентября 1933 года населённый пункт при Назиевских торфяных разработках Мгинского района отнесён к категории рабочих посёлков и ему присвоено наименование — рабочий посёлок Назия.

Постановлением Президиума ВЦИК от 1 октября 1936 года в состав Мгинского района перечислены рабочий посёлок 8-й ГЭС имени Кирова, территория Павловского силикатного комбината упразднённого Пригородного района и Ивановский сельсовет Тосненского района.

Постановлением Президиума ВЦИК от 5 июля 1937 года районный центр Мга отнесён к категории рабочих посёлков.

Постановлением Президиума Ленинградского облисполкома от 14 апреля 1939 года упразднены следующие сельсоветы: а) Турышкинский (присоединён к Лезьинскому) и б) Марковский (разделён между Путиловским и Пореченским сельсоветами).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1940 года населённый пункт Отрадное отнесён к категории рабочих посёлков.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 мая 1941 года упразднён Влойский сельсовет.

В 1953 году рабочий посёлок Кировск преобразован в город районного подчинения.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года упразднены следующие сельсоветы Мгинского района: 
1) Черновский; 
2) Лавровский; 
3) Низовский (присоединены к Кобонскому сельсовету); 
4) Назийский (присоединён к Путиловскому сельсовету); 
5) Сассарский (присоединён к Васильковскому сельсовету); 
6) Гавсарский (присоединён к Выставскому сельсовету); 
7) Рындельский (присоединён к Ратницкому сельсовету); 
8) Горский (присоединён к Шумскому сельсовету).

Решением Ленинградского облисполкома от 23 декабря 1957 года село Ивановское отнесено к категории рабочих посёлков.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 мая 1959 года город Петрокрепость отнесён к категории городов районного подчинения и включён в состав Мгинского района.

Решением Ленинградского облисполкома от 29 мая 1959 года населённый пункт Павлово Мгинского района отнесён к категории рабочих посёлков. В черту рабочего посёлка Павлово были включены населённые пункты Лобаново и Петрушино.

В 1959 году упразднён Мгинский сельсовет, часть его территории передана в Лезьенский сельсовет, а часть передана в подчинение Мгинскому поссовету.

Население 
В административных границах района проживало смешанное население: это были потомки ингерманландских финнов, карелов, переселившихся из Тверской губернии и русских, переведённых сюда из Рязанской губернии и Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии. 

В 1927 году районе проживали 37 071 человек, в том числе в сельской местности — 36 518 чел., из них
 русские — 32 540 чел.
 ингерманландские финны — 3177 чел.
 эстонцы — 418 чел.

Упразднение района 
Район был упразднён указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 1960 года. Территория района была разделена между Волховским и Тосненским районами. Согласно решению Ленинградского облисполкома, в состав Волховского района передавались рабочий посёлок Назия и сельсоветы: Выставский, Васильковский, Кобонский, Путиловский, Ратницкий, Шумский. В состав Тосненского района были включены города Кировск и Петрокрепость, рабочие посёлки Ивановское, Мга, Отрадное, Павлово, Синявино. С 1977 года территория бывшего Мгинского района полностью входит в состав Кировского района.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области
Районы, образованные в 1927 году
Районы, упразднённые в 1960 году
Появились в 1927 году в России